Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (VI. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der VI. Gesetzgebungsperiode auf, wobei die Gesetzgebungsperiode vom 10. November 1954 bis zum 4. Juni 1959 reichte. Nach den Landtagswahlen vom 17. Oktober 1954 entfielen 30 der 56 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP) und 23 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), wobei die SPÖ ein Mandat von der ÖVP gewinnen konnte. Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) trat 1954 als Wahlgemeinschaft Österreichische Volksopposition (VO) an und erreichte erneut 3 Mandate. Der Landtag wählte am 10. November 1954 die Landesregierung Steinböck III.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Dem Landtagspräsidium stand erneut der ÖVP-Politiker Hans Sassmann als Erster Präsident vor. Das Amt des Zweiten Landtagspräsidenten übernahm neuerlich der SPÖ-Abgeordnete Josef Wondrak, Dritter Landtagspräsident war wie bereits in der vorangegangenen Periode Johann Endl.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Hermann Riepl: Fünfzig Jahre Landtag von Niederösterreich. Bd. 2. Der Landtag in der Ersten Republik. Wien 1973

06